«Ricardo» puede referirse a:

 Ricardo, nombre de pila de varón;
 David Ricardo (1772-h.1823), clásico de la Economía, autor más representativo de la escuela clásica inglesa;
 Ricardo, tipo de conga (instrumento musical), usado en la música cubana;
 Richard Møller Nielsen, apodado Ricardo (1937-2014), futbolista danés;
 Niño Ricardo (1904-1972), guitarrista flamenco español;
 Ricardo, santo y rey de Inglaterra - Festividad: 7 de febrero;
 Ricardo López Felipe (1971-), futbolista español;
 Ricardo León Brito (1983-), futbolista español;

Títulos nobiliarios;
 Ricardo I
 Ricardo II
 Ricardo III
 Ricardo IV (desambiguación)